Замосточчя (Березинський район) — село в складі Березинського району Мінської області, Білорусь.
 Замосточчя (Червенський район) — село в складі Червенського району Мінської області, Білорусь.